Tricot (település), település Franciaországban
 Tricot (együttes), japán együttes